Nakai ist der Familienname folgender Personen:

 Asakazu Nakai (1901–1988), japanischer Kameramann
 Nakai Hideo (1922–1993), japanischer Dichter und Schriftsteller

 Kazuya Nakai (* 1967), japanischer Synchronsprecher
 Motoo Nakai (* um 1955), japanischer Badmintonspieler
 Takato Nakai (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Nakai Takenoshin (1882–1952), japanischer Botaniker
 Shōgo Nakai (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Tsuneo Nakai (* 1947), japanischer Videokünstler
 Yoshiki Nakai (* 1983), japanischer Fußballspieler

Nakai bezeichnet:

 Nakai (Kanagawa), Kleinstadt in Japan
 Nakai-Schneefeld, Schneefeld im Viktorialand